De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2004 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 18 juli 2004 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen